

Persone 
Jim Dine, artista statunitense
Spiro Dine, drammaturgo albanese
S. S. Van Dine, scrittore statunitense

Altro 
Dyne